Francja
 Mirabel (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Mirabel (Ardèche) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Mirabel – dawna gmina francuska, część Rignac (Aveyron)
 Mirabel-aux-Baronnies – francuska gmina, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Drôme
 Mirabel-et-Blacons – francuska gmina, w regionie Rodan-Alpy, w departamencie Drôme
 Saint-Jean-Mirabel – francuska gmina, w regionie Midi-Pyrénées, w departamencie Lot

Kanada
 Mirabel – kanadyjskie miasto w prowincji Quebec
 Mirabel – port lotniczy w Montrealu.

Hiszpania
 Mirabel – gmina w Hiszpanii, w prowincji Cáceres, w Estremadura

Zobacz też
 Mirabel-et-Blacons
 Mirabel-aux-Baronnies